Jan Chapelle (syndicalist) (1879-1942), Belgisch syndicalist
 Jan Chapelle (atleet) (1911-1984), Belgisch atleet